Лусиа́на Па́ула Айма́р (; 10 августа 1977, Росарио, Аргентина) — знаменитая аргентинская хоккеистка на траве, четырёхкратная медалистка летних Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, шестикратная победительница трофея чемпионов, трёхкратная чемпионка Панамериканских игр. Аймар является единственной в истории спортсменкой, которая 8 раз становилась хоккеисткой года по версии международной федерации хоккея на траве.

Биография 
Лусиана начала играть в возрасте семи лет за клуб «Атлетико Фишертон» в своем родном Росарио. Шесть лет спустя она переехала в Жокей-клуб де Росарио. Постепенно она начала тренироваться с юношеской сборной, для чего ей приходилось каждый день ездить в Буэнос-Айрес.

В своей международной карьере она выступала за Rot Weiss Köln из Германии и за Real Club de Barcelona из Испании. В своей стране Лусиана выступала за Quilmes Atlético Club и GEBA, где она выиграла La Liga Nacional (Национальная лига) и Torneo Metropolitano.

В 1997 году она вошла в состав юниорской сборной Аргентины, которая выиграла Чемпионат Панамериканских игр среди юниоров и получила бронзовую медаль на чемпионате мира по хоккею на траве среди женских молодёжных команд. Через год она дебютировала в сборной Аргентине, заняв четвёртое место на чемпионате мира 1998 года. Она была самой молодой аргентинкой (16 лет), выступавшей за сборную страны.

Первую свою значимую награду в составе сборной Аргентины Лусиана завоевала на Панамериканских играх, став победительницей турнира.

В 2000 году Лусиана Аймар дебютировала на летних Олимпийских играх. В женском хоккейном турнире сборная Аргентины смогла дойти до финала, где уступила хозяйкам турнира сборной Австралии 1:3. Сама Аймар приняла участие во всех 8-и матчах, в которых забила 3 гола. В 2002 году Аймар впервые стала чемпионкой мира, при этом став лучшим игроком турнира, а спустя год двукратной чемпионкой Панамериканских игр.

На летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах сборная Аргентины оступилась в полуфинале, уступив сборной Нидерландов. В поединке за третье место аргентинки обыграли сборную Китая и стали обладательницами бронзовых наград. На олимпийском турнире Лусиана сыграла в 6 матчах, в которых забила 4 гола. В 2006 году сборной Аргентине не удалось отстоять титул чемпионок мира, завоевав только бронзовые медали, но на следующий год в Санто-Доминго Аймар в составе сборной стала трёхкратной победительницей Панамериканских игр.

На Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине сборная Аргентины вновь, как и 4 года назад, оступилась на полуфинальной стадии. Обидчиками аргентинок вновь выступили представительницы Нидерландов. В поединке за третье место сборная Аргентины обыграла сборную Германии 3:1. Лусиана Аймар сыграла во всех 7-ми матчах и забила 1 гол. 2010 год стал одним из самых удачных в карьере Лусианы. В течение года она завоевала золото чемпионата мира, проходившего в её родном Росарио, а также стала четырёхкратной обладательницей Трофея чемпионов. При этом оба раза Аймар становилась MVP турнира.

В 2008 году Международная федерация хоккея на траве признала Лусиану Аймар Легендой хоккея на траве.

В 2012 году на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 года Аймар было доверено право нести флаг Аргентины. На самих играх в Лондоне хоккейная сборная Аргентины в очередной раз была близка к победе в олимпийском турнире, но вновь на пути к золоту встали голландки. В финале соревнований сборная Аргентины в упорной борьбе уступила сборной Нидерландов 0:2 и стала обладателем серебряных наград. На олимпийском турнире Аймар сыграла во всех 7-и матчах и забив 3 гола. В конце 2012 года Аймар в родном Росарио в пятый раз стала обладательницей Трофея чемпионов и в 6-й раз став лучшим игроком по итогам соревнований.

Помимо спорта, также является фотомоделью.

В 2015 году она присоединилась к ESPN Latin America для создания программ по женскому спорту.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года
 Профиль на сайте FIH

Хоккеисты на траве Аргентины
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2000 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2004 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2008 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2012 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по хоккею на траве